De European Darts Open 2018 was de eerste van dertien Europese Tour evenementen van de PDC Pro Tour 2018. Het toernooi werd gehouden van 23 tot en met 25 maart in Leverkusen, Duitsland.

Michael van Gerwen wist het toernooi te winnen door in de finale Peter Wright te verslaan met 8-7. Voor het eerst gingen de halve finale over 13 legs en de finale over 15 legs. Dat was tot dan toe over 11 legs, zoals nu ook de eerste vier rondes.

Prijzengeld 
Het totale prijzengeld voor elk European Tour evenement bedroeg ook dit jaar £135,000.

Het prijzengeld telt mee voor de PDC Order of Merit, de Pro Tour Order of Merit en de European Tour Order of Merit. Maar als een geplaatste (top 16) speler in de tweede ronde wordt uitgeschakeld krijgt hij wel het prijzengeld van £2,000, maar telt dat NIET mee voor de Orders of Merit, zelfs niet voor de European Tour Order of Merit.

Gekwalificeerde spelers
De 48 gekwalificeerde spelers bestaan uit de top 16 van de PDC Pro Tour Order of Merit op 6 februari 2018. Deze 16 spelers waren direct geplaatst voor de tweede ronde. De overige 32 plaatsen gingen naar de spelers van vijf kwalificatie evenementen - 18 naar de UK Qualifier van 16 februari in Barnsley, acht naar de West/South European Qualifier van 22 maart, vier naar de Host Nation Qualifier van 22 maart, één naar de winnaar van de Nordic & Baltic Qualifier van 26 januari en een van de East European Qualifier van 26 januari.

Schema

Dartswedstrijd in Duitsland
Darts in 2018
PDC Pro Tour
Sport in Leverkusen
Sportevenement in Noordrijn-Westfalen